Oficina de Treball de la Generalitat, oficina d'atenció al públic del Servei d'Ocupació de Catalunya
 One-Two-GO Airlines, companyia aèria amb base a Bangkok (Tailàndia)
 USB OTG (de l'acrònim en anglès On-The-Go), extensió de la norma USB 2.0
 Òrbita de transferència geoestacionària, òrbita de Hohmann utilitzada en el llançament de satèl·lits geoestacionaris
 Òrgan tendinós de Golgi, receptor sensitiu propioreceptiu situat als tendons dels músculs esquelètics
 Off-the-grid, expressió que s'aplica als sistemes elèctrics no connectats a la xarxa
 .otg també és l'extensió dels fitxers de plantilla de dibuix del format OpenDocument